Fire It Up — двадцять другий та останній студійний альбом Джо Кокера, презентований 6 листопада 2012 року.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Альбоми Columbia Records
Англомовні музичні альбоми
Листопад 2012